Атам (от , далее от  — перочинный нож) — магический ритуальный нож, применяемый в современных языческих ритуалах для аккумулирования и хранения магической энергии. Основные функции атама — управление энергией, её накопление; начертание магических и священных фигур, внутри которых ведьмы или маги проводят ритуалы, в частности пентаграмм, рун, магического круга вокруг специального алтаря. С помощью атама благословляют, очищают вино и пищу, заклинают и контролируют демонов, другие сущности внутри круга.

Этимология 
Слово «атам» происходит от слова  из французского манускрипта. Arthame — либо искажённый вариант написания средневекового латинского слова artavus («перочинный нож»), либо результат неправильного прочтения рукописного слова  автором.

Описание 
В викке атам — обоюдоострый кинжал с чёрной рукоятью. Древнейшие традиции связывают атам со стихией огня.

Атам представляет собой индивидуальную волю ведьмы, и ведьмы пользуются им, чтобы направлять поток энергии во время ритуалов и произнесения заклинания. Согласно некоторым традициям, атам считается единственным орудием, по-настоящему нужным ведьме, чтобы творить колдовство и направлять энергию.

Ритуальный нож атам зачастую мастерят из дерева или из камня, а у стальных ритуальных ножей лезвия не заточены или даже затуплены специально. Случайно порезаться во время ритуала — значит превратить его в нечто совсем другое. А непредсказуемость в колдовском деле может повлечь за собой весьма серьёзные последствия.
Атам, несомненно, самый агрессивный на вид из всех колдовских инструментов, имеет родство с энергиями Марса, римского бога войны.

Обычно длина атама составляет 25 см от основания до кончика клинка, и он может быть сделан из любого металла (хотя ведьмы предпочитают высокосортную сталь). Серебряные лезвия обладают дополнительной ценностью, поскольку этот металл связан с Луной и богиней.

Получение атама 
Большинство современных ведьм покупают атамы. Металлы в составе клинка атама могут оказывать влияния на его свойства:
 Серебро / Луна: психические силы, интуиция, поток, женские мистерии, богиня, коллективная воля.
 Медь / Венера: мир, спокойствие, гармония, счастье, материальный мир, красота, богатство.
 Олово / Юпитер: процветание, расширение, рост, плодотворность, успех, развитие.
 Железо / Марс: энергия, движение, изменения, направление, индивидуальная воля, сила, власть, мужские мистерии, бог.
 Золото / Солнце: успех, достижения, окончательное знание, единство, божественное, вселенские мистерии.

Торговаться относительно цены на атам или любой другой магический инструмент означает снижать эффективность и качество магии. Атам должен быть новым; его лезвие не должно использоваться ранее ни для каких целей. Атам не должен знать вкуса крови; ведьмы говорят, что если атам хотя бы раз пустил кровь, он становится бесполезным с точки зрения магии. Как правило, обе грани клинка атама и его кончик должны быть острыми. Длина и форма атама не влияют на его возможности.

Атам должен использоваться только для перечисленных ниже целей: благословить стихии, освятить другие магические инструменты, создать ритуальное священное пространство, направить магическую энергию и пробудить духовные силы во время ритуала.

В викка 
В неоязыческой религии викка атам используется как вспомогательный прибор, обязательный атрибут молитвенного алтаря. Считается, что атам накапливает магическую энергию, самостоятельно или с помощью владельца, и передает её символам, которые жрец чертит вокруг алтаря. Любой обряд виккане проводят в защищённом магическом круге, который сразу по завершении ритуала «разрушают».

В вуду 
В вуду применяются 2 вида ритуальных ножей:
 Ножи с чёрной рукоятью используются для того, чтобы рисовать огнём в воздухе заклинания применяется в операциях с использованием вольта, а также в билонго.
 Ножи с белой рукоятью используется в созидательных целях.

Обычно, практикующий жрец вуду гравирует на лезвии своё имя, что придает обладателю такого ножа дополнительную силу. Ножи покупают не торгуясь, причем лезвие должно быть длиной не менее 10 см. При нарастающей луне ножи очищают водой с церковным ладаном и пеплом лепестков ромашки. После лезвие ножа накаливают на огне, закаливают в святой воде и тщательно затачивают непрерывно читая заклинание.

Описание атама 
Обоюдоострый кинжал с плоской гранью с одной стороны и ребром с другой (трёхгранный) и с чёрной рукояткой (чёрный цвет хорошо собирает и копит энергию). Лезвие — из стали или из железа, может быть намагничено, обычно длиной в 12-15 см. Рукоятка обычно сделана из дерева, но иногда также используются рога животных, золото, серебро, иные металлы и даже позвонки дикого зверя, чаще всего волка. Она должна быть достаточно большой, чтобы рука не соприкасалась с металлом кинжала. Некоторые колдуны на лезвии атама размещали разнообразные магические символы, обычно взятые из «Ключа Соломона».
Иногда рукоять и ножны украшаются волчьим мехом, снабжаются креплениями для свободного ношения хозяином.

Дополнительная информация 
По одной из версий прообразом атама является аль-дамм () — ритуальный клинок для жертвоприношений, применяемый у древних сект Малой Азии и Индии, поклонявшихся Луне (двурогому господину). Первоначально аль-дамм был орудием кузнеца, который и являлся воплощением господина двурогих во время проведения колдовских ритуалов. Бытует мнение, что колдовство как самостоятельный культ берет своё начало именно у двурогих. Наиболее древние секты даже в то время часто были тайными, и записи, если таковые создавались, неизвестны современной науке.

Практически во всех традициях атам ассоциируется с огнём и только иногда с воздухом. В некоторых течениях атам может быть заменён мечом.

Цыганские колдуны шувано в своих магических ритуалах пользуются национальним цыганским ножом чури, только богато украшенным.

Примечания

Ссылки 
 Символы и знаки
 Helios Magic
 Атам в словаре по ножам

Ножи по алфавиту
Ритуальные ножи
Магия
Викка
Вуду
Магические предметы